

Sigle 

 POES, Polar Operational Environmental Satellites ;
 NOAA POES, cinquième génération de satellites météorologiques polaires de la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Titre 

 Tom Poes, série de bande dessinée créée par le Néerlandais Marten Toonder.

Hydronyme 
 , cours d'eau indonésien.

Voir aussi